Адаптер — пристрій, який з'єднує між собою інші пристрої.
 Адаптер — структурний шаблон проектування.
 Електричний адаптер — пристрій створений для конвертування напруги й сили електричного струму.